Een verkeersweg:
 N797 (Frankrijk)
 N797 (Nederland), zie Provinciale weg 797

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing